Iglesia de la Santísima Trinidad hace referencia a:

Austria  
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Bruck an der Leitha);
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Salzburgo);
 Iglesia de la Santísima Trinidad en Trofaiach;
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Viena), más conocida como iglesia Wotruba.

Colombia 
 Iglesia de la Santísima Trinidad, en el municipio de Yondó;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, en el municipio de Cúcuta;

Cuba  
 Iglesia de la Santísima Trinidad en la ciudad de Trinidad;

Dinamarca  
 Iglesia de la Santísima Trinidad, en la ciudad de Copenhague;

España  
  Iglesia de la santísima Trinidad, iglesia católica de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Córdoba, Córdoba;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la localidad de La Rambla, Córdoba;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Salamanca, Salamanca;
 Iglesia de la Santísima Trinidad en Jerez de la Frontera, Cádiz;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Segovia, Segovia;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Sevilla, Sevilla;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Toledo, Toledo;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la localidad de Toro, Zamora;
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la ciudad de Úbeda, Jaén;

Estados Unidos  
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en Georgetown, Washington D.C.
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en Detroit

Francia  
 Iglesia de la Santa Trinidad, iglesia católica en París.

Inglaterra  

 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia anglicana en  Bolton, Gran Mánchester.
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en Hastings, East Sussex.

Italia  
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Chiesa della Santissima Trinità), iglesia católica en la localidad de Cava de' Tirreni, Nápoles;
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Chiesa della Santissima Trinità), iglesia católica en Roma;

Portugal  
 Iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia católica en la localidad de Fátima;

República Checa  
 Iglesia de la Santísima Trinidad (Kostel Nejsvětější Trojice), iglesia católica en la localidad de Fulnek;

Venezuela  
 Iglesia de la Santísima Trinidad, fue una iglesia católica en la localidad de Caracas la cual fue destruida por el Terremoto de 1812 y sobre cuyas ruinas construyó el Panteón Nacional de Venezuela.

Iglesias dedicadas a la Trinidad